Livonsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Livonsaari (ö i Egentliga Finland), 
 Livonsaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar